Факер-Зе (, ) — альпийское озеро в земле Каринтия, Австрия. Площадь озера около 2,2 км², максимальная глубина — 29,5 м. Озеро является популярным туристическим местом, известно своей бирюзовой водой.

Курортные посёлки Эгг и Дроболлах на северном побережье принадлежат к городу Филлах. Деревня Фак на юго-западе, в честь которой было названо озеро, принадлежит к коммуне Финкенштайн-ам-Факер-Зе.

Галерея 

Озёра Каринтии
Альпы
Бассейн Дравы